Bernardino Gálvez Bellido (Andújar, 1891 - Madrid, 1943), violoncel·lista
 Bernardo de Gálvez y Madrid (Macharaviaya, Màlaga, 23 de juliol de 1746 – Tacubaya, avui a Ciutat de Mèxic, 30 de novembre de 1786), militar i polític